Юзеф Мехоффер (; 19 марта 1869, Ропчице, Австро-Венгрия — 8 июля 1946, Вадовице) — польский , график, витражист, один из крупнейших деятелей движения Молодая Польша.

Жизнь и творчество 
Ю. Мехоффер изучал живопись сперва в краковской Школе изящных искусств у Яна Матейко и Исидора Яблонскогo, затем учился в венских университете и Академии художеств, в парижской Школе изящных искусств. Был выдающимся мастером художественной графики, офорта, акватинты, литографии. Был создателем большого количества произведений так называемой «бытовой графики»: книжных обложек и иллюстраций, виньеток, экслибрисов, орнаментов, плакатов и инициалов. Занимался проектированием товарных знаков, акций и банкнот. Создал много портретов, в том числе и исторических личностей.

Ю.Мехоффер известен также как автор оконных витражей в стиле Венский Сецессион в церквях Фрибура и Кракова, а также настенной живописи в армянской церкви Львова и в краковском Вавеле.

Был одним из основателей Товарищества польских художников «Искусство».

В числе его учеников, среди прочих, были Здислав Эйхлер, Винценты Драбик, Роман Сельский, Роман Крамштык.

В 1996 году в Кракове открылся .

Избранные картины 
 Площадь Пигаль в Париже, 1894, Познань, Народный музей
 Висла под Неполомицами, 1894, Краков, Товарищество друзей изящных искусств
 Автопортрет, 1897, Краков, Народный музей
 Краковский рынок, 1903, Краков, Народный музей
 Портрет жены художника, 1904, Краков, Народный музей
 Медуза, 1904, Краков, Исторический музей
 Чудесный сад, 1903, Варшава, Народный музей
 Портрет жены с пегасом, 1913, Лодзь, Музей искусств
 Красный галстук, 1917, частное собрание

Примечания

Ссылки 
 
 Работы Юзефа Мехоффера

Графики Польши
Выпускники Краковской академии искусств
Преподаватели Краковской академии искусств
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Ректоры Краковской академии искусств